Abalan steht für:

 Abalan (Agadez), Stadtviertel von Agadez in Niger
 Michel Abalan (1920–2000), französischer Offizier und Kolonialbeamter